KFMB ist der Name folgender Sender:

 KFMB (Mittelwellensender), ein US-amerikanischer Mittelwellensender aus San Diego, Kalifornien
 KFMB-FM, ein US-amerikanischer UKW-Sender aus San Diego, Kalifornien
 KFMB-TV, ein US-amerikanischer Fernsehsender aus San Diego, Kalifornien

Abkürzung